Brestov, Alsóberek (Homonna-Bresztó) felvidéki település szlovák neve, Homonnai járás;
Brestov, Boroszló felvidéki település szlovák neve, Eperjesi járás;
Brestov nad Laborcom, Laborcbér (Izbugya-Bresztó) felvidéki település szlovák neve, Mezőlaborci járás.